WTP est un sigle qui peut signifier :
 Web Tools Platform. Il s'agit d'un ensemble d'outils Eclipse pour le developpement d'applications J2EE. 
 Wireless Transaction Protocol : Couche transaction du protocol WAP. Ce protocole  gère les types de connexion et la fiabilité du service. Cette couche se situe au niveau application du modèle OSI.
 WTP Coffret cuisine est une gamme de jeu Ravensburger destiné à l'apprentissage de la cuisine par les enfants, autour du thème de Winnie l'ourson. 
 White Trash Party, qui est une chanson du rappeur américain Eminem, tirée de l'album Recovery (2010).
We the People, qui est une marque de BMX.
 Willingness to pay, en français « propension à payer ».
What the phoque, qui est un dérivé amusant du « wtf » anglais.